Bernard Orcel (1945-), skieur alpin français ;
 Claire Orcel (1997-), athlète franco-belge ;
 David Orcel (1970-), coureur cycliste français ;
 Jean Orcel (1896-1978), physicien, chimiste et minéralogiste français ;
 Makenzy Orcel (1983-), écrivain haïtien ;
 Mathieu Orcel (1977-), réalisateur, producteur et scénariste français  ;
 Michel Orcel (1952-), écrivain, éditeur et psychanalyste français.

Voir aussi 
 Bastide d'Orcel, située à Aix-en-Provence